Koruste est un village de la commune de Rõngu du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte 110 habitants.

Notes et références 

Tilga